Sonate voor altviool en piano (Kvandal), een compositie van Johan Kvandal
 Sonate voor altviool en piano (Sjostakovitsj), een compositie van Dmitri Sjostakovitsj